OKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okaba (Indonesia)